„Na zawsze” – singel Dawida Kwiatkowskiego
 „Na zawsze” – singel zespołu Jeden Osiem L
 „Na zawsze” – singel zespołu IRA
 Na zawsze – film amerykański z 1946 roku
 Na zawsze – film amerykański z 1989 roku